Active Central Differential
 niedokrwistość chorób przewlekłych
 Automatyczny Dystrybutor Połączeń – ang. Automatic Call Distributor
 Apple Cinema Display